Triaenonychidae är en familj av spindeldjur. Triaenonychidae ingår i ordningen lockespindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Triaenonychidae 90 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lockespindlar
Triaenonychidae